Sandeman è un nome di famiglia inglese.

Persone
Bill Sandeman (*1942) – giocatore della NFL
Bradley Sandeman (*1970) – calciatore inglese
David Sandeman (1757-1835) – fondatore della Sandeman e della Commercial Bank of Scotland
George Sandeman (*1883) – giocatore di cricket inglese
Gillian Sandeman – politico canadese
John Sandeman Allen (1865-1935) – politico inglese
John Sandeman Allen (1892-1949) – politico inglese
Laura Sandeman (1862-1929) – medico scozzese
Margot Sandeman (1922-2009) – pittore scozzese
Mary "Aneka" Sandeman (*1954) – cantante scozzese
Robert Groves Sandeman, KCSI (1835-1892) – ufficiale inglese
Robert Sandeman (teologo) (*1718) – teologo inglese
Sir Nairne Stewart Sandeman, 1st Baronet – nobile inglese
Toby Sandeman (*1988) – modello e sportivo inglese
William Sandeman (1722-1790)- imprenditore scozzese
Albert George Sandeman (1833-1923) – imprenditore e Governatore della Banca d'Inghilterra

Aziende
Sandeman – vini e liquori